Diatribes — шестой студийный альбом британской группы Napalm Death. Был выпущен 30 января 1996 года. В британском чарте занял 73 место.

Об альбоме
В Diatribes экспериментальные отклонения от классического дэт-метала/грайндкора достигли максимума. Альбом считается, наряду с предыдущим, наиболее медленным альбомом группы в плане исполнения, и представляет собой относительно медленный (сравнительно с грайндкоровским прошлым группы) техничный дэт-метал с элементами грув-метала и индастриала.

Список композиций

Участники записи 
 Марк «Барни» Гринуэй — вокал
 Шэйн Эмбери — бас, случайный гитарный нойз
 Митч Харрис — гитара, дополнительный вокал
 Джесси Пинтадо — гитара
 Дэнни Эррера — барабаны

Альбомы грув-метала
Альбомы Napalm Death
Альбомы Earache Records